Лафайет:
 Лафайет, Жильбер (1757—1834) — французский военный и политический деятель, дивизионный генерал.
 Лафайет, Мари Мадлен де (1634—1693) — французская писательница, известная своим романом «Принцесса Клевская» (1678).